9. Sinfonie steht für:

 9. Sinfonie (Beethoven)
 9. Sinfonie (Bruckner)
 9. Sinfonie (Dvořák)
 9. Sinfonie (Haydn)
 9. Sinfonie (Mahler)
 9. Sinfonie (Mjaskowski)
 9. Sinfonie (Mozart)
 9. Sinfonie (Schostakowitsch)

Siehe auch:
 Fluch der neunten Sinfonie
 Liste von Sinfonien